Каройи:

 Каройи — один из старейших дворянских родов Венгерского королевства.
 Каройи, Бела (род. 1942) — румынский тренер.
 Каройи, Дьюла (1871—1947) — венгерский политик, премьер-министр правительства в 1919 году и Королевства Венгрии в 1931-32.
 Каройи, Михай (1875—1955) — венгерский политик, был премьер-министром и президентом Венгрии в 1918—1919 гг.
 Каройи, Тибор (род. 1961) — венгерский шахматист, международный мастер (1983), теоретик, тренер.